Bagdad heißen folgende geographische Objekte:
 Bagdad, Hauptstadt des Irak
 Bagdad (Gouvernement), Gouvernement im Irak
 Bagdad (Tasmanien), Australien
 Bagdad (Tamaulipas), Mexiko
 Bagdad (Wyrzysk), Dorf in der Gemeinde Wyrzysk, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Bagʻdod (russisch , Bagdad), Siedlung städtischen Typs in Usbekistan
 Bagdad (Arizona), im Yavapai County, Vereinigte Staaten
 Bagdad (Florida), im Santa Rosa County, Vereinigte Staaten
 Bagdad (Kalifornien), im San Bernardino County, Vereinigte Staaten
 Bagdad (Kentucky), im Shelby County, Vereinigte Staaten
 Bagdad (Louisiana), im Grant Parish, Vereinigte Staaten
 Bagdad (New York), im Erie County, Vereinigte Staaten
 Bagdad (Erie County, Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Bagdad (Westmoreland County, Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Bagdad (Virginia), im Caroline County, Vereinigte Staaten
sowie:
 Bagdad (Ohio), abgekommener Ort im Medina County, Vereinigte Staaten
 Bagdad (Tennessee), abgekommener Ort im Jackson County, Vereinigte Staaten
 Bagdad Theatre, in Portland, Oregon, Vereinigte Staaten 

Bagdad, Sonstiges:
 Bagdad (Lied) von Jack Yellen und Milton Ager, 1924
 Bagdad, Originaltitel des Filmes Die schwarzen Teufel von Bagdad von Charles Lamont (1949)

Baghdad ist der Name folgender Personen:
 Nasria Baghdad-Azaïdj (* 1971), algerische Leichtathletin

Siehe auch: